Нуево Сочимилко има више значења:

 Нуево Сочимилко (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сочимилко (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нуево Сочимилко (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику